Briacé peut se référer à :

Le Château de Briacé, situé au Landreau, dans le département de la Loire-Atlantique, région des Pays de la Loire, en France ;
Le lycée implanté dans le parc du château ci-dessus ;
Le lieu-dit Bas-Briacé, dans cette même commune ;
Mistral de Briacé, un poney étalon de sport, de la race Connemara, élevé au Landreau ;
Un lycée situé au Loroux-Bottereau, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Un lycée situé à Ancenis, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Le Château de Briacé, monument historique, situé à Saumur, dans le département de Maine-et-Loire, région des Pays de la Loire, en France ;
Le Moulin de Briacé, ou Briassé, monument historique, situé à Entrammes, dans le département de la Mayenne, région des Pays de la Loire, en France ;
L'Écluse de Briassé, située à Origné, dans le département de la Mayenne.